Новосергиевка — название населённых пунктов:

Россия 
 Новосергиевка — деревня в Щигровском районе Курской области.
 Новосергиевка — деревня во Всеволожском районе Ленинградской области.
 Новосергиевка — посёлок в Новосергиевском районе Оренбургской области.
 Новосергиевка — хутор в Тюльганском районе Оренбургской области.